Jméno Kilchberg nese více sídel:
 Kilchberg (kanton Basilej-venkov) – obec v kantonu Basilej-venkov ve Švýcarsku
 Kilchberg (kanton Curych) – obec v kantonu Curych ve Švýcarsku
 Kilchberg (Tübingen) – část města Tübingen v Bádensku-Württembersku

Související články 
 Kirchberg